Pandi – comune della Colombia nel dipartimento di Cundinamarca
Pandi – municipalità delle Filippine nella provincia di Bulacan
Pandi – antica denominazione del comune italiano di Panni in provincia di Foggia